Се́рый дельфи́н () — вид млекопитающих семейства дельфиновых. Единственный представитель рода серых дельфинов (Grampus). Распространён в открытых и прибрежных водах практически по всему миру за исключением западного побережья Африки, северо-востока Южной Америки и полярных морей. В водах России серый дельфин встречается только близ южной части Курильских островов.

Описание 
Взрослая особь может достигать веса от 300 до 500 кг. Длина до 4 м.
Питается преимущественно головоногими моллюсками. Спинной плавник серого дельфина высокий, глубоко вырезанный на заднем крае и чуть сдвинутый в переднюю половину тела. Типичный для других дельфиновых клюв отсутствует. По телу разбросаны светлые пятна, полоски и царапины, нанесенные зубами сородичей и моллюсками.

Детёныши рождаются зимой и достигают половой зрелости при достижении трёхметровой длины. Известны случаи получения гибридов с афалинами.

Длительность жизни серого дельфина — до 30 лет.

Прочие сведения 
 Серый дельфин по кличке Пелорус Джек два десятилетия с 1888 по 1912 год, сопровождал корабли как лоцман, указывая им путь в непогоду между двумя островами Новой Зеландии. За это новозеландский парламент даровал ему охранную грамоту, запрещающую убивать и обижать этого дельфина.

 В конце 80-х годов XX века дрессировщику Андрэ Коуэну из Мэрилендского океанариума удалось научить серого дельфина петь популярную песню. Голос дельфина нельзя было назвать сильным и чистым, но у него явно имелся хороший музыкальный слух.

Примечания

Ссылки 
 Серый дельфин
 База данных «Позвоночные животные России»: серый дельфин

Дельфиновые
Морские млекопитающие
Животные, описанные в 1812 году
Монотипические роды млекопитающих
Млекопитающие Атлантического океана
Млекопитающие Тихого океана
Млекопитающие Индийского океана